Сюрреалисти́ческая му́зыка () — направление в музыке, сформировавшееся к началу 1920-х годов во Франции.

Сюрреалистическая музыка характеризуется парадоксальным сочетанием различных музыкальных форм и стилей, а также использованием неожиданных звуковых аллюзий.

Теодор Адорно определяет сюрреалистическую музыку как «совмещение исторически девальвированных музыкальных фрагментов посредством такого их монтажа, который позволяет придать им смыслы в рамках нового эстетического единства».

В качестве наиболее характерных эстетических атрибуций сюрреалистической музыки
критики чаще всего упоминают чистый психический автоматизм, неидиоматическую импровизационность и коллажность.

Представители сюрреалистической музыки

Примечания

См. также 
Сюрреализм
Автоматизм (искусство)
Экспериментальная музыка
 Модернизм в музыке
Авангардная музыка
Интуитивная музыка
Свободная импровизация (музыка)
Эстетика музыкальная

Литература 
 Антология французского сюрреализма 20-х годов. (сост., комм. и пер. С.Исаева и Е.Гальцовой) М.: ГИТИС, 2004.
 Энциклопедический словарь сюрреализма. М.: ИМЛИ РАН, 2007
 Adorno, Theodor W. 2002. Essays on Music, selected, with introduction, commentary, and notes by Richard Leppert; new translations by Susan H. Gillespie. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press. ISBN 0-520-22672-0 (cloth), ISBN 0-520-23159-7 (pbk).
 Anon. n.d. «Profile: Pixies». 4AD.com (archive, accessed 1 July 2011).
 Dylan, Bob. 1965. «Desolation Row» (lyrics). BobDylan.com.
 Lebaron, Anne (2002). «Reflections of Surrealism in Postmodern Musics», Postmodern Music/Postmodern Thought, edited by Judy Lochhead and Joseph Auner, Studies in Contemporary Music and Culture 4. New York and London: Garland. ISBN 0-8153-3820-1.
 Messiaen, Olivier (1959). «Préface». La revue musicale, no. 244 (Experiences musicales: musiques concrète, electronique, exotique, par le Groupe de recherches musicales de la Radiodiffusion Télévision française
 Paddison, Max (1993). Adorno’s Aesthetics of Music. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN 0-5214-3321-5.
 Queen (musical group). 1994. Liner notes to album, Queen II. CD audio disc. London: EMI. Originally issued on EMI LP EMA767, London: EMI, 1974.
 Schaeffer, Pierre (1952). A la recherche d’une musique concrete. Paris: Editions du Seuil.
 Schaeffer, Pierre (1959a). «Situation actuelle de la musique expérimentale». La revue musicale, no. 244 (Experiences musicales: musiques concrète, electronique, exotique, par le Groupe de recherches musicales de la Radiodiffusion Télévision française): 10-17.
 Schaeffer, Pierre (1959b). «Le Groupe de recherches musicales». La revue musicale, no. 244 (Experiences musicales: musiques concrète, electronique, exotique, par le Groupe de recherches musicales de la Radiodiffusion Télévision française): 49-51.
 Themikman. 2003. «Interview: Venetian Snares: Satan’s Baby: Is My Music That Absurd That Nobody Could Possibly Be Buying It?» The Milk Factory (February) (Accessed 1 July 2011).
 Whitesell, Lloyd (2004). «Twentieth-Century Tonality, or, Breaking Up Is Hard to Do». In The Pleasure of Modernist Music: Listening, Meaning, Intention, Ideology, edited by Arved Mark Ashby. Rochester, NY: University of Rochester Press. ISBN 1-58046-143-3.

Ссылки 
Сайт «surreal-music»

Экспериментальная музыка
Музыкальные жанры
История музыки
Композиция (музыка)